Néos Kósmos (en ) peut se référer à :

 un quartier d'Athènes : Néos Kósmos ;
 une station du métro d'Athènes : Néos Kósmos ;
 un journal grec en Australie : Néos Kósmos.